Caridad (span.: ‚Nächstenliebe, Wohltätigkeit‘, vgl. lat. Caritas) steht für:
 Caridad (Name), ein spanischer Vorname
 La Caridad, Parroquia in der Gemeinde El Franco, Asturien, Spanien

Siehe auch:
 Capilla de la Caridad